Goziridse oder Gotsiridze ist der Familienname folgender Personen:

 Rusudan Gotsiridze (* 1975), georgische baptistische Bischöfin
 Wiktor Goziridse (1910–1995), georgischer Bauingenieur

Goziridse steht für:

 Goziridse (Metro Tbilissi), Station der Metro Tbilissi
 Wiktor Goziridse, den früheren Namen der Metrostation Delissi